

Voitures 

 Opel Corsa : voiture
 Fiat 130 HP Corsa : voiture de course
 Toyota Corsa : voiture, sœur jumelle de la Toyota Tercel, produite de 1978 à 1999 et uniquement vendue au Japon.

Lieux et communes 

 Corsá : commune espagnole de la province de Gérone, en Catalogne

Divers 
 CORSA un observatoire spatial rayons X japonais.
 Armata Corsa groupe armé nationaliste corse
 Resistenza Corsa groupe nationaliste corse
 Éditions Anima Corsa maison d'édition corse